Frasne, une commune française située dans le département du Doubs et la région Franche-Comté.
 Frasne-les-Meulières, une commune française située dans le département du Jura et la région Franche-Comté ;
 Frasne-le-Château, une commune française située dans le département de la Haute-Saône et la région Franche-Comté.

Voir aussi